Верну-ан-Виваре:

 Верну-ан-Виваре — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. 
 Верну-ан-Виваре — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Ардеш.